Лубченко — фамилия.

Известные носители 
 Лубченко, Андрей Фёдорович (1921—1977) — советский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, лауреат Ленинской премии.
 Лубченко, Антон Владимирович (род. 1985) — российский композитор, дирижёр.